C10H16N2 – formula molecolare della N,N,N',N'-tetrametil-p-fenilendiammina
C10H16N2 – formula molecolare della N,N-dietil-p-fenilendiammina

Formule molecolari